Hrvatska:
 Brnobići (Buzet), gradsko naselje Buzeta
 Brnobići (Kaštelir-Labinci), naselje u općini Kaštelir-Labinci